La saison 2009-2010 du Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby (CSBJ), unique club rhônalpin en Top 14, est tout aussi mouvementée que la saison précédente. Tout au long de la saison, le CSBJ se bat pour se maintenir dans le Top 14, terminant à une onzième place tandis qu'il parvient à atteindre les quarts de finale du Challenge européen, perdue contre les Irlandais des Connacht Rugby 20-23.

Sur le plan extrasportif, le club rencontre de nombreuses difficultés pour maintenir un budget à l'équilibre. En début de saison, le chef d'entreprise Gaston Maulin (ancien président du CSBJ dans les années 1970) prend la présidence du club en injectant  euros après que tous les joueurs aient accepté une baisse salariale de l'ordre de 16 à 18 %.

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive

Statistiques

Statistiques collectives 

|}

|}

Statistiques individuelles

Transferts

Calendrier

Trophées et honneurs en championnat

Individuel

Collectif

Stade

Joueurs en sélection nationale

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2009-2010 du Top 14
 Challenge européen 2009-2010

Liens externes 
 Site officiel du CSBJ : csbj-rugby.fr
 Parcours en Challenge européen 2009-2010 du CSJB sur le site de l'ERC

2009-2010
Bourgoin